Ibarra est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Ibar et qui signifie « la vallée ».

Toponymes

Espagne

Pays basque 
 Ibarra, commune de la province du Guipuscoa ;
 Ibarra, village faisant partie de la commune d'Aramaio ;
 Ibarra, quartier de Bedia ;
 Ibarra, quartier de Gamiz-Fika ;
 Ibarra, quartier de Maruri-Jatabe ;
 Ibarra, quartier d'Orozko.

Équateur 
 Ibarra est la capitale d'Imbabura ;
 Ibarra, un canton de la province d'Imbabura ;
 Puerto Velasco Ibarra, l'unique localité de l'île Floreana, dans l'archipel des Galápagos.

Patronymes 

 Aníbal Ibarra (1958-), politicien argentin ;
 Ascensión Esquivel Ibarra (1844-1923), ancien président du Costa Rica ;
 Emiliano Ibarra (1982-), coureur cycliste argentin.
 Eréndira Ibarra (1985-), actrice mexicaine ;
 Fabiola Ibarra (1994-), footballeuse mexicaine ;
 Federico Ibarra Groth (1946-), compositeur mexicain ;
 Hugo Ibarra (1974-), est un joueur de football argentin ;
 José María Velasco Ibarra (1893-1979), ancien président de l'Équateur ;
 Romario Ibarra (1994-), footballeur international équatorien ;
 Rosario Ibarra (1927-2022), militante mexicaine ;
 Sergio Ibarra (1973-), footballeur argentin naturalisé péruvien ;

Autres 

 Ibarra, police d’écriture espagnole créée par Jerónimo Gil au .

Voir aussi

Notes et références 

Toponymie basque
Patronyme basque